(164207) 2004 GU9 — околоземный астероид из группы аполлонов, будет квазиспутником Земли ещё приблизительно до 2600 года. Открыт 13 апреля 2004 года в лаборатории поиска околоземных астероидов имени Линкольна. Один оборот вокруг Солнца совершает за 366 земных дней, максимально удаляясь от него на 170 миллионов километров и приближаясь на 129 миллионов километров. В диаметре примерно 160—360 метров, а максимальное сближение 23 млн км. Место открытия город Сокорро, Нью-Мексико.

Близкие подходы 
Орбита 2004 GU9 составляет 0,00 а. е. от орбиты Земли в её ближайшей точке. Это означает, что его орбита очень близка к орбите Земли.

2004 GU9 имеет 19+ близких подхода, предсказанных в ближайшие десятилетия:

Примечания

Ссылки 
 
 

Квазиспутники
Аполлоны (астероиды)
Астероиды, пересекающие орбиту Земли
Астероиды, открытые в 2004 году